Resum de l'activitat de la temporada 1977-1978 de la Segona divisió espanyola de futbol. Aquesta temporada fou introduïda la Segona Divisió B.

Clubs participants

Classificació

Resultats

Resultats finals 
 Campió: Reial Saragossa.
 Ascensos a Primera divisió: Reial Saragossa, Recreativo de Huelva i Celta de Vigo.
 Descensos a Segona divisió: Betis, Elx CF i Cadis CF.
 Ascensos a Segona divisió: AD Almería, Reial Madrid Castella, Algeciras CF i Racing de Ferrol.
 Descensos a Segona divisió B: Real Oviedo, Córdoba CF, CD Tenerife i Calvo Sotelo CF.
 Màxim golejador: Castro (Deportivo de La Coruña).

Referències 

Temporades de la Segona divisió espanyola de futbol
Competicions futbolístiques del 1977
Competicions futbolístiques del 1978